Місто:
 Барвінкове — Харківська область, Барвінківський район, районний центр

Села:
 Барвінкове — Житомирська область, Коростенський район
 Барвінкове — Сумська область, Сумський район
 Барвінкове — Чернігівська область, Ічнянський район

 Барвінкове — колишнє село Погребищенського району Вінницької області, зняте з обліку 27 квітня 2012 року
 Барвінкове — назва села Низьколизи Монастириського району Тернопільської області у 1964—1992 роках

Залізниця:
 Барвінкове — залізнична станція Донецької залізниці у місті Барвінкове
 Барвінкове — пасажирський зупинний пункт Знам'янської дирекції Одеської залізниці